Spy vs. Spy (stripreeks)
 Spy vs. Spy (computerspel)